Pickthall ist der Familienname folgender Personen:

Marjorie Pickthall (1882–1922), englisch-kanadische Schriftstellerin
Marmaduke Pickthall (1875–1936),  englischer Schriftsteller und Islamwissenschaftler